Wessela Balka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Wessela Balka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Wessela Balka (Rosdilna), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna
 Wessela Balka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj